Labotes () és un nom de l'antiga Grècia en la seva forma dòrica; en jònic, el nom és Leobotes (). Els següents personatges portaren aquest nom:
 Labotes, rei d'Esparta (995—)
 Labotes, general espartà mort el 

Cal no confondre aquest nom amb el de Leòbates o Làbates.